Hinrichs:
 Alfred Schulze-Hinrichs
 Denise Hinrichs